Открытый чемпионат Шэньчжэня 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах Shenzhen Longgang Tennis Centre.

Турнир-2014 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Шэньчжэне — с 30 декабря 2013 по 5 января 2014 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ли На (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ли На сыграла в обоих китайских мононациональных финалах в рамках тура ассоциации, но в этот раз впервые победила.
 Пэн Шуай уступила все шесть своих финалов в рамках тура ассоциации и во второй раз проиграла титульный матч в Китае.

Парный разряд

Факты 
 Альянс Клара Закопалова / Моника Никулеску во второй раз добрался до титульного матча на соревнованиях ассоциации и впервые победил.
 И для румынки и для чешки этот титул стал третьим за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Китай
Теннис
Декабрь 2013 года
Январь 2014 года
2014